IPO7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 038 амінокислот, а молекулярна маса — 119 517.

Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки